Сезон 2014/2015 стал для Ювентуса 111-м в Чемпионате Италии. Вместо уволенного с поста главного тренера Антонио Конте на его место пришел Массимилиано Аллегри. В первый сезон под его руководством клуб стал чемпионом и выиграл Кубок Италии. Также клуб дошел до финала Лиги чемпионов впервые с 2003 года, но проиграли Барселоне.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:33.000.000

Зима 

Убытки:5.000.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:14.300.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:38.000.000

Общая прибыль:14.300.000

Разница:23.700.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Ссылки